Вале́рий Рудако́в:
 Рудаков, Валерий Викторович (род. 1955) — советский и украинский футболист, тренер.
 Рудаков, Валерий Владимирович (1942—2016) — российский предприниматель.
 Рудаков, Валерий Петрович (1945—2014) — российский учёный, геолог, геофизик, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Института физики Земли РАН.